

Prénom

Musique 
 Aiden, un groupe de post-hardcore américain

Sport 
 Cooper T59 Aiden, un modèle de F1